

Tablice

Bilješke 
NK Polet Hrnetić je kolo prije kraja prvenstva odustao od natjecanja i ujedno prestao djelovati

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 292

1951 zona
Karlovac-zona